«Блаженство (Сон инженера Рейна)» — пьеса Михаила Булгакова, написанная в 1934 году. При жизни автора не ставилась и не публиковалась. Впервые опубликована в 1966 году.

На её основе создана пьеса «Иван Васильевич».

История создания 
Весной 1933 года Михаилу Булгакову было предложено написать для мюзик-холла «эксцентрическую синтетическую трёхактную пьесу». Булгаков решил создать комедию, герои которой перемещаются из Москвы 1930-х годов в XXIII столетие. Стремление заглянуть в будущее и соотнести его с настоящим было весьма популярным мотивом в литературе того времени — футуристическую тему разрабатывали Евгений Замятин («Мы»), Алексей Толстой («Аэлита»), Владимир Маяковский («Клоп», «Баня»). В «Блаженстве» у Булгакова впервые появились изобретатель машины времени по фамилии Рейн, секретарь домоуправления Бунша-Корецкий, а также жулик Жорж Милославский, повадками напоминающий другого персонажа Булгакова — Коровьева из «Мастера и Маргариты».

В процессе работы, длившейся почти год, договор с мюзик-холлом был расторгнут, но почти сразу комедией заинтересовался театр Сатиры. Однако чтение «Блаженства», состоявшееся в его стенах в апреле 1934 года, не вызвало ажиотажа у руководства — автору предложили кардинально переделать комедию. Как писала в те дни в своём дневнике Елена Булгакова, «им грезится какая-то смешная пьеса с Иваном Грозным, с усечением будущего». Вероятно, этот ракурс — взгляд из настоящего в будущее — настораживал постановщиков: в письме, адресованном литературоведу Павлу Попову, Михаил Афанасьевич рассказывал, что обедавший с ним в ресторане директор театра внимательно выслушал рассказ об идее и проблематике «Блаженства», а затем исчез — «есть предположение, что он ушёл в четвёртое измерение».

Осенью 1934 года художественный руководитель театра Сатиры Николай Горчаков вновь напомнил Булгакову о желании труппы получить от него пьесу об Иване Грозном. В конце ноября Булгаков сделал первые наброски к «Ивану Васильевичу», а в октябре 1935 года прочитал пришедшим к нему домой представителям театра готовое произведение.

Действующие лица 
 Евгений Николаевич Рейн — инженер.
 Подрезкова — соседка Евгения Рейна.
 Юрий Милославский по прозвищу «Солист» — квартирный вор.
 Святослав Владимирович Бунша-Корецкий — секретарь домоуправления.
 царь Иоанн Грозный (XVI век).
 опричник (XVI век).
 стрелецкий голова (XVI век).
 Сергей Евгеньевич Михельсон — сосед Евгения Рейна.
 Павел Сергеевич Радаманов — Народный Комиссар Изобретений (XXIII век).
 Аврора Павловна Радаманова — дочь Павла Радаманова (XXIII век).
 Анна — секретарь Павла Радаманова (XXIII век).
 Фердинанд Саввич — директор Института Гармонии, ухажёр Авроры Радамановой (XXIII век).
 Граббе — профессор медицины (XXIII век).
 гость (XXIII век).
 услужливый гость (XXIII век).
 Милиция.

Сюжет 
Московская коммунальная квартира. Инженер Евгений Николаевич Рейн создаёт машину времени. Недавно Рейна бросила жена Софья, но он относится к этому равнодушно.

К нему заходит секретарь домоуправления Бунша-Корецкий с требованием заплатить за квартиру и зарегистрировать его машину времени. Рейн говорит Бунше, что машина безопасна, и для убедительности включает её. Вместо стены комнаты Михельсона, соседа Рейна, появляется палата Иоанна Грозного XVI века. Иоанн Грозный в испуге бросается в комнату Рейна, выбегает из неё и закрывается на чердаке. Евгений Николаевич, пытаясь догнать Иоанна, убегает из квартиры, и в это время Бунша звонит в милицию. Вернувшись в квартиру, Рейн видит стрелецкого голову, замахивающегося на него бердышом. Он поворачивает ключ на машине и палата Иоанна Грозного исчезает, но исчезает также и стена комнаты Михельсона, где в этот момент сидел вор Юрий Милославский. Увидев, что стена исчезла, он проходит в комнату Рейна, и стена снова встаёт на место.

Заинтересовавшись машиной времени, Милославский рассматривает её и незаметно для Евгения Николаевича крадёт ключ; после этого машина включилась, и вместе с нею все трое — Рейн, Бунша-Корецкий и Милославский — попадают в далёкое будущее, в 30 апреля 2222 года…

Любопытные факты 
 В реплике Милославского Булгаков дважды неверно цитирует строку из «Полтавы» Пушкина: «Богат и славен Кочубей, его поля необозримы». У Пушкина читаем иначе: «Богат и славен Кочубей, его луга необозримы».
 В сцене в 2222 году инженер Рейн упоминает стамеску: «Кто из вас двух, чертей, тронул машину, пока я искал стамеску?». Между тем авария произошла, когда инженер искал отвёртку: «Одну минутку!… Минуточку!… Где отвёртка?».

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Комедии
Пьесы Михаила Булгакова
Пьесы 1934 года
Пьесы СССР
Пьесы на русском языке
Пьесы России
Произведения художественной литературы, опубликованные посмертно
Иван Васильевич меняет профессию
Литература об Иване Грозном